Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2021 bij de mannen voor de 120e keer gehouden. Zij speelden in het dubbelspel van dinsdag 1 juni tot en met zaterdag 12 juni.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2021